Gerbille pygmée est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner deux espèces différentes de gerbilles :

 Gerbillus henleyi
 Microdillus peeli

Notes et références 

Rongeur (nom vernaculaire)
Muridae
Nom de rongeur ambigu